Zibell oder Ziebell ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Zibell (* 1955), deutsche Stadt- und Regionalplanerin
 Horst Ziebell (1927–2007), deutscher Sonderpädagoge und Schulleiter
 Jürgen Ziebell (* 1906), Ministerialbeamter in Bayern
 Lothar Ziebell (auch Lothar Zibell; 1928–2009), deutscher Schauspieler und Regisseur

Ziebell bezeichnet außerdem:
 Termaat & Monahan Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Ziebell